Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1994, disputat al circuit de Silverstone el 10 de juliol del 1994.

Resultats

Altres 
 Pole: Damon Hill 1' 24. 960
 Volta ràpida: Damon Hill 1' 27. 100 (a la volta 11)

Referències 

 

Gran Bretanya
1994